Świsłocz je polský název pro:

 Svislač (přítok Němenu) – řeku v Hrodenské oblasti v Bělorusku a na hranici s Polskem
 Svislač (Minská oblast) – sídlo městského typu v Minské oblasti v Bělorusku